

Geografia 
 Capizzi – comune italiano della Sicilia

Persone 
 Antonio Capizzi (1926-2003) – filosofo e storico italiano
 Eustachio Ignazio Capizzi (1708-1783) – presbitero, scrittore e teologo italiano
 Lia Capizzi (1972) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Paolo Capizzi (...) – meteorologo italiano
 Pietro Capizzi (1880-1961) – vescovo italiano
 Angela Ambra Capizzi (1991) - ingegnere aerospaziale